Miejscowości w USA:
 Columbus City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
Gminy w USA:
 Columbus City (ang. Columbus City Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa